Vincenzo Vivarini – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Vivarini (famiglia) – famiglia di pittori del Quattrocento, originari probabilmente di Venezia:
 Alvise Vivarini
 Antonio Vivarini
 Bartolomeo Vivarini